Экзекватура может означать:

 Консульская экзекватура — документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания.
 Экзекватура — исполнение судебного решения, вынесенного судебным органом другого государства
 Экзекватура — в каноническом праве Римской католической церкви акт светских властей о признании законной силы актов Папы Римского.